Als Hockey-Afrikameisterschaft werden die afrikanischen Kontinentalmeisterschaften für Nationalmannschaften im Feldhockey () sowie im Hallenhockey () bezeichnet, die von der African Hockey Federation (AfHF) ausgerichtet werden.

Feldhockey

Herren

Chronik

Medaillenspiegel

Damen

Chronik

Medaillenspiegel

Hallenhockey

Herren

Damen

Weblinks 
 Website der African Hockey Federation (africahockey.org)
 Field Hockey Africa Archive. In: todor66.com, abgerufen am 4. Dezember 2021.